Bacchetti ima više značenja:
 Bacchetti, Alessandria
 Bacchetti, Piacenza